Baltic signifie Baltique en anglais.

Bateaux 

 Baltic est un paquebot de la Collins Line mis en service en 1850, dernier possesseur américain du Ruban bleu jusqu'au United States.
 Baltic est un nom porté par plusieurs paquebots de la White Star Line :
 Baltic mis en service en 1871,
 Baltic mis en service en 1904.
 Baltic, remorqueur de secours allemand mis en service en 2010.

Locomotive
 Baltic est un type de locomotive.

Toponyme 
 Baltic est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Baltic est une municipalité du Dakota du Sud.
 Baltic (Ohio)

Homonymie de bateaux
Homonymie de toponyme